Lacembok může znamenat:

 Lacembok (okres Plzeň-jih) – zaniklý hrad v katastrálním území obce Horní Kamenice v okrese Plzeň-jih,
 Lacembok (okres Havlíčkův Brod) –  hrad nad údolím Vrbeckého potoka severovýchodně od obce Souboř v okrese Havlíčkův Brod.